Foucaud est un patronyme porté notamment par :

 Henri Foucaud (1908-1944), aviateur français ;
 Jean-Baptiste Foucaud (1747-1818), révolutionnaire et poète limousin ;
 Julien Foucaud (1847-1904), botaniste français ;
 Ludovic de Foucaud (1817-1872), homme politique français ;
 Pierre Foucaud (1908-1976), réalisateur et scénariste français ;
 Thierry Foucaud (1954-), homme politique français.